Die Aradschin chumb 1993 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Die Saison startete mit 24 Vereinen, nachdem sich der FC Debed Alawardi, FC Nig Aparan, FC Alaschkert Martuni, alles Absteiger aus der letztjährigen ersten Liga, sowie Geghard Abowjan vor Saisonbeginn zurückzogen. Neuling FC Sipan Artik bestritt nur zwei Spiele und zog dann ebenfalls zurück.

Die Mannschaften spielten in zwei Gruppen. Der jeweils Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Gruppe 1

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe 2

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

1993
Fußballsaison 1993